Skrzyszów est le nom de plusieurs localités polonaises :

 Skrzyszów, gmina de la voïvodie de Petite-Pologne,
 Skrzyszów, village de la voïvodie de Petite-Pologne, chef-lieu de cette gmina,
 Skrzyszów, village de la voïvodie de Silésie,
 Skrzyszów, village de la voïvodie de Basses-Carpates,
 Skrzyszów, village de la voïvodie de Sainte-Croix.